Luis García eller Luis Garcia kan syfta på flera olika personer.

 Luis Ángel García (född 1984), mexikansk fotbollsspelare
 Luis Armand Garcia (född 1992), amerikansk skådespelare
 Luis Fernando García (född 1974), guatemalansk gångsportare
 Luis Francisco García (född 1987), mexikansk fotbollsspelare
 Luis García Anchundia (född 1993), ecuadoriansk fotbollsspelare
 Luis García Berlanga (1921–2010), spansk filmregissör manusförfattare
 Luis García Conde (född 1979), spansk fotbollsmålvakt
 Luis García Fernández, (född 1981) spansk fotbollsspelare
 Luis García Meza Tejada (född 1932), före detta president i Bolivia
 Luis García Plaza (född 1972), spansk fotbollstränare
 Luis García Postigo (född 1969), mexikansk fotbollsspelare
 Luis García Sanz, (född 1978) spansk fotbollsspelare
 Luis Garcia (boxare) (född 1987), kubansk boxare
 Luis García (fäktare) (född 1934), venezolansk fäktare
 Luis Tevenet (född Luis García Tevenet, 1974), spansk fotbollsspelare